Малхо́лланд () — английская фамилия. Известные носители:
 Малхолланд, Дейл (род. 1964) — американский футболист.
 Малхолланд, Джон (род. 1955) — американский военный деятель.
 Малхолланд, Люк (род. 1988) — английский футболист.
 Малхолланд, Уильям (1855—1935) — американский инженер.

См. также 
 «Малхолланд Драйв»
 «Скала Малхолланд»
 Малхолл

Примечания